Dreibein steht für:

 Stativ
 Dreibaum, Bergbauzubehör
 Dreifuß (Chemie), metallenes Gestell, das dem Erhitzen von Medien mittels eines Bunsenbrenners dient
 Dreibein (Küchengerät), historisches Standgerät für Töpfe und Pfannen
 Dreibein (Geometrie), eine geometrische Figur in der Mathematik
 Dreibein (Waffe), eine spezielle Form eines Stativs
 Dreibein (Hebezeug), Verankerung für Hebezeuge und Rettungsgeräte, mitunter auch Vierbein
 Triskele, ein Symbol aus drei radialsymmetrisch angeordneten Formen 
 Fortbewegung auf drei Beinen, siehe Tripedie
 Spitzname für die dreiachsigen Rangierloks der DB-Baureihe V 60

Siehe auch:

 Dreifuß (Begriffsklärung)